De badande () kan avse ett flertal konstverk. Om konstverken är monumentala i sitt uttryck benämns de ibland De stora baderskorna (). Titlarna kan även variera beroende på översättning och om de avbildade är män eller kvinnor (Badande kvinnor, Badande män), vuxna eller unga (Badande pojkar, Badande flickor) samt om de är flera eller ensamma (Badande man).

Målningar (i bokstavsordning efter konstnärens efternamn) 
De stora baderskorna () – en målning av Paul Cézanne från 1906
Badande kvinnor () – en målning av Paul Cézanne från omkring 1900, utställd på Ny Carlsberg Glyptotek 
De badande – ett stort antal målningar av Paul Cézanne
De badande – målning av Paul Gauguin från 1898
Les Baigneuses – en målning av Albert Gleizes
Badande kvinna () – en målning av Jean-Auguste-Dominique Ingres från 1808.
The Bathers – en målning av Lionel Jago från 1950
Les Baigneuses – en målning av Jean Metzinger
Badande män () – flera målningar av Edvard Munch, version på Ateneum daterad 1907–1908
De stora baderskorna () – en målning av Auguste Renoir från 1884–1887
De badande – målning av Auguste Renoir från 1918–1919
Badarna i Asnières – en målning av Georges Seurat från 1883
Ute eller Badande flickor – en målning av Anders Zorn. Den finns i två utförande, den första från 1888 finns utställd på Göteborgs konstmuseum och den andra från 1890 ägs av Ateneum i Helsingfors.

Skulptur 
Badande ungdom – en bronsskulptur utförd av Bror Marklund i Varberg

Se även 
The Bathers – skotskt popband bildat 1985 
Badarna är en svensk svartvit dramafilm från 1968 i regi av Yngve Gamlin
Sällskapet DBW, De Badande Vännerna – ett manligt sällskap grundat 1814 i Visby med syfte att ”verka något nyttigt för det allmänna”

Motiv i konsten